Stübben steht für:

 Stübben (Solingen), ein Wohnplatz in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Stübben GmbH, ein Hersteller von Sätteln und Pferdespoertzubehör

Stübben ist der Familienname von:

 Josef Stübben (1845–1936), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Oskar Stübben (1877–1943), deutscher Verwaltungsjurist, Bankier und Versicherungsdirektor
 Peter Jakob Stübben (1830–1902), deutscher Schneidermeister, königlich preußischer Hoflieferant

Siehe auch:
 Joh’s Stübben